Pinthus ist der Nachname von

 Alexander Pinthus (1893–1981), deutscher Architekt
 Kurt Pinthus (1886–1975), deutscher Schriftsteller